Исаак Абелин ( 6 февраля 1883, Витебск — 25 апреля 1965, Берн ) — швейцарский физиолог, известным описанием реакции Абелина.

Биография 
Родился в Витебске в семье торговца Меера Давидовича Абелина и Софьи Долкарт.

Получил медицинское образование в Бернском университете (доктор философских наук (1910), доктор медицинских наук (1927)). Профессор кафедры физиологии Бернского университета (1927-1943). Директор Института Физиологии (1943-1953, с 1953 — заслуженный профессор).

Работал в области питания, обмена веществ и щитовидной железы.

Научные труды 
 Über eine neue Methode, das Salvarsan nachzuweisen.
Münchener medizinische Wochenschrift, 1911; 58: 1002-1003.
 Über das verhalten des Neosalvarsans und des Salvarsans im Organismus.
Archiv für experimentelle Patholgie und Pharmakologie, Leipzig, 317-332.
 Methoden zum Nachweis der Wirkung von Schilddrüsenstoffen.
In Emil Abderhalden, publisher: Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Berlin; Vienna, 1926.

Ссылки 

Физиологи Швейцарии
Выпускники Бернского университета
Преподаватели Бернского университета